Florschütz bzw. Florschuetz ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Florschütz (1819–1903), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor 
 André Florschütz (* 1976), deutscher Rennrodler 
 Bernd Florschütz (* 1942), deutscher Fußballtorwart
 Georg Florschütz (1860–?), deutscher Jurist und Präsident des Konsistoriums in Hannover (1910–1924) 
 Georg Florschütz (Mediziner) (1859–1940), deutscher Mediziner

 Paul Florschütz (1860–1912), Landrat in Hattingen
 Thomas Florschuetz (* 1957), deutscher Fotograf und Künstler 
 Thomas Florschütz (* 1978), deutscher Bobpilot